Rendell ist der Familienname folgender Personen:

 Don Rendell (1926–2015), britischer Jazzmusiker
 Ed Rendell (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Ruth Rendell (1930–2015), englische Krimi-Schriftstellerin
 Stuart Rendell (* 1972), australischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Rendel (Begriffsklärung)